Ве́рельский мирный договор или Ве́рельский мир 1790 года — договор, официально завершивший Русско-шведскую войну 1788—1790 годов. Подписан  года на мызе Вя́ряля (в русских документах той эпохи использовалось написание Вереля; ныне деревня  в районе финского города Коувола (провинция Кюменлааксо) Российской империей с одной стороны, и Шведским королевством — с другой. От имени Российской империи договор подписал генерал-поручик, генерал-губернатор Симбирский и Уфимский барон Осип Андреевич Игельстрём, от имени Шведского королевства — генерал-майор, обер-камеръюнкер, генерал-адъютант короля Густава III барон Густав Мориц Армфельт. Договор был признан бессрочным.

Основные условия договора  
 Отказ России от протектората над Швецией и вмешательства в её внутренние дела, 
 восстановление «вечного мира», подтверждение незыблемости постановлений Ништадского и Абоского мирных договоров, кроме протектората России над Швецией и защиты Россией конституционного строя в Швеции.
 сохранение статус-кво и неизменности довоенных границ
 взаимное освобождение пленных
 установление правил взаимного салютования флотов в Балтийском море и в собственных портах
 подтверждение разрешения российского правительства о беспошлинных закупках Швецией в русских балтийских портах хлеба (зерна, муки) на 50 тысяч рублей и пеньки на 200 тысяч рублей ежегодно
Густав III хотел поначалу получить часть русских земель в Финляндии, а также потребовать от Екатерины заключить мир с Турцией. По обоим пунктам Екатерина дала категорический отказ.

Значение 
Санкционирование его действий риксдагом 1789 года и победа шведов во втором Роченсальмском сражении дали возможность Густаву III сохранить престиж, начав переговоры о мире, и благополучно выйти из войны. Контрибуцию Россия не заплатила, но в рамках восстановления старой детской дружбы Екатерина предоставила Густаву огромную «сестринскую помощь» деньгами для финансирования войны Густава с Данией и Францией. Война не состоялась, так как Густав вскоре был убит. Главное значение Верельского мирного договора между двоюродными братом и сестрой — Густавом и Екатериной — заключалось в том, что Швеция отказалась от союза с Турцией, а Россия — от некоторых формулировок Ништадтского и Абоского трактатов, по которым Россия получала возможность вмешиваться во внутренние дела Швеции и защищать конституционный строй от абсолютизма. Начало французской революции научило Екатерину опасаться конституционного строя. Заключение договора явилось полной неожиданностью для союзников Швеции — Англии, Пруссии и Турции — и смешало все их планы. Вместо этого Англия и Пруссия оказались втянуты в намечаемую Густавом войну с Францией.

Примечания

Ссылки 
 

Международные договоры Российской империи
Международные договоры Швеции
1790
Российско-шведские отношения
1790 год
Август 1790 года
Русско-шведская война (1788—1790)